Лос Виверос има више значења:

 Лос Виверос, Колонија Колорадо Нумеро Дос (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Лос Виверос (Асенсион), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Виверос (Бокојна), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Виверос (Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Виверос (Мадера), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Виверос, Гранха де Круз (Тепатитлан де Морелос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Виверос (Калтепек), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Лос Виверос (Гвадалупе Викторија), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Лос Виверос (Лафрагва), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Лос Виверос, Ла Викторија (Гвајмас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лос Виверос (Уимангиљо), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Лос Виверос (Хаумаве), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику